Ансэба (, ) — река в Эритрее, течёт с Эритрейского нагорья в направлении равнин Судана. Является одной из четырёх крупнейших рек страны. Длина 346 километров, Ансэба берёт начало неподалёку от Асмэры и протекает в северо-восточном направлении через Кэрэн. Она впадает в реку Барка у границы с Суданом.

Притоками Ансэбы являются реки Сала, Телуй (правые), Хор-Дзара (левый).

По имени реки названа одноимённая провинция Эритреи (Ансэба).

См. также 
 Список рек Эритреи
 Ансэба (провинция)

Примечания 

Бассейн Красного моря в Африке
Реки Эритреи